Замбезия () — полнометражный мультфильм производства ЮАР. Премьера в России состоялась 19 августа 2012 года в ТРЦ «РИО», а в остальных кинотеатрах — 23 августа 2012 года.

Сюжет 
Кай — молодой сапсан, живущий с отцом Тендаем в Катонго и не имеющий друзей. Тем временем остановившиеся по пути седкоклювый ябиру Гого и ткачиха Тини, отбившиеся от марабу, рассказывают ему, что они отвозят вылупившихся птенцов в Замбезию — город всех птиц, находящийся на большом дереве, у водопада. Кай, не зная, что это за место, хочет отправиться туда и присоединиться к Ураганам (отряд, защищающий всех птиц Замбезии), но его отец выступает против. Обиженный на отца Кай отправляется в Замбезию вместе со стаей птиц. Прибыв на место, он соглашается на экскурсию по Замбезии у Изи и направляется к Ураганам, где в испытании занимает первое место и получает статус стажёра. Тендай, следуя за Каем, по пути остановился, чтобы подслушать разговор марабу с их боссом — вараном Будзо, и случайно попал к ним в плен. Тем временем в Замбезии начинается вечеринка, которую срывают марабу, похищая всех птиц-ткачиков для создания моста варанам.
Кай пытается помешать им и нарушает приказ. Из-за его действий соколёнка наказали, и он должен убирать после фестиваля и не может летать на задания. Ночью Кай, Зои и Изя осматриваются возле Замбезии, и видят марабу с Будзо. На следующий день Аякс, не слушая Кая, выгоняет его из Ураганов. Гого забирает Кая и приводит к Секуру. Кай узнаёт, что он родился в Замбезии, и его отец тоже был Ураганом, и раньше уже было вторжение варанов, в котором погибла мать Кая, защищая яйцо (которым была Зои). Гого и Кай пробираются в пещеру, где пленяют Тендая, и Кай освобождает его. Когда мост был готов, марабу повесили его, но Будзо предал их и отправил на съедение остальным варанам. Кай решил присоединиться к защитникам Замбезии и отдал им приказ мешать варанам добираться до Замбезии. Сам Кай вместе с отцом отправился отбиваться от Будзо. Все птицы Замбезии, а также присоединившиеся к ним марабу, тоже начинают сражаться с Будзо, и он, наконец отцепившись от города, начинает падать вместе с Зои, которая запуталась в сети, накинутой на Будзо. Кай бросается на помощь, пытается отцепить Зои с криком «Я не брошу тебя!» Наконец, они спасаются. Отряд Ураганов разрушает мост, и все вараны падают. Марабу остаются жить в Замбезии. Все птицы отмечают Весенний праздник, Кай теперь вместе с Зои, и они основательно становятся Ураганами.

Роли озвучивали

Оригинальная озвучка 
 Джереми Суарез — Кай
 Сэмюэл Л. Джексон — Тендай
 Эбигейл Бреслин — Зои
 Джефф Голдблюм — Аякс
 Дженифер Льюис — Гого
 Леонард Нимой — Секуру
 Джим Каммингс — Будзо/Марабу
 Ямал Миксон — Изи
 Ричард Грант — марабу Сесил
 Дэвид Шонесси — марабу Мортел
 Таня Гунади — Тини
 Норин ДеВулф — Пави
 Дип Рой — Мушана
 Кори Бёртон — Невилл, попугай-неразлучник
 Тресс Макнилл — неразлучница, жена Невилла
 Томас Кенни — марабу
 Сэм Ригел
 Фил ЛаМарр — птица-комментатор
 Кристен Резерфорд — Звуки птиц

Роли дублировали 
 Прохор Чеховской — Кай
 Пётр Иващенко — Изи
 Сергей Чихачёв — Тендай
 Владимир Антоник — Будзо
 Вероника Саркисова — Зои
 Гавр — марабу Сесил
 Фёдор Добронравов — Аякс
 Анна Ардова и Эвелина Бледанс (голосами Крис и Энджи "Одна за всех") — попугаи
 Андрей Ярославцев — Секуру
 Дмитрий Филимонов — марабу Мортел
 Андрей Бархударов — птица-портье

 Автор синхронного текста: Александра Шагалова
 Режиссёр дубляжа: Анастасия Бирюкова
 Звукорежиссёр: Элина Хворостова
 Звукорежиссёр перезаписи: Денис Вакуленко
 Менеджер проекта: Ольга Немчинова
 Руководитель проекта: Дэвид Шуфутинский

Фильм дублирован студией «Central Production International Group» по заказу кинокомпании «All Media» в 2012 году.

Примечания

Ссылки 

Мультфильмы 2012 года
Мультфильмы ЮАР
Фильмы 2012 года в 3D
Полнометражные мультфильмы
Компьютерные анимационные фильмы
Мультфильмы о птицах